Alexander Salák (né le  à Strakonice en Tchécoslovaquie, aujourd'hui ville de République tchèque) est un gardien de but tchèque de hockey sur glace.

Biographie 

Alexander Salák a joué son premier match dans la Ligue nationale de hockey le  contre les Hurricanes de la Caroline. Il a accordé 4 buts en 33 tirs. Il joua seulement 1 autre match pendant la saison 2009-2010 avant d'être rétrogradé aux Americans de Rochester dans la Ligue américaine de hockey. Le , il est échangé aux Blackhawks de Chicago avec Michael Frolík en retour de Jack Skille, Hugh Jessiman et David Pacan.

Statistique 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2007-2008|| TPS Turku|| SM-liiga|| 56 ||  ||   ||  ||  ||   ||   ||  || || || || || || 
|-
| 2008-2009|| TPS Turku || SM-liiga || 52|||| 119 ||2,40 ||92,3 || 4 || 39 || 8 || || || || || || 10
|- 
| 2009-2010|| Panthers de la Floride || LNH||  2 |||| 6 ||5,41 || 85 || 0 || 0 || - || -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Americans de Rochester || LAH|| 48 |||| 123 ||2,89 ||91 || 1 || 14 || 2 || || || || || || 2
|- 
| 2010-2011|| Färjestads BK || Elitserien || 32 |||| 61 ||1,97 ||92,6 || 7 || 41 || 14 || || || || || || 0
|-
| 2011-2012|| IceHogs de Rockford || LAH || 21 |||| 47||2,69 ||90,3 || 0 || 16 || - || -|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2012-2013|| Färjestads BK || Elitserien || 41 |||| 66 ||1,61 ||93,9 || 7 || 8 || 10 || || || || || || 0
|-
| 2013-2014|| SKA Saint-Pétersbourg|| KHL|| 34 |||| 67|| 1,96 ||92,9 || 3 || 20 ||10 || || || || || || 0
|-
| 2014-2015|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 19 |||| 44|| 2,39 ||91,4 || 1 || 0 || - || -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Sibir Novossibirsk || KHL || 21 |||| 34|| 1,62 ||94,5 || 2 || 14 || 14 || || || || || || 25
|-
| 2015-2016|| Sibir Novossibirsk || KHL || 52 |||| 95||1,10 ||93,8 || 6 || 34 || 9 || || || || || || 34
|-
| 2016-2017|| Sibir Novossibirsk || KHL || 15 |||| 26||1,96 ||93,9 || 2 || 10 || - || -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| Sibir Novossibirsk || KHL || 37 |||| 81||2,53 ||91,7 || 1 || 2 || - || -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019|| Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 20 |||| 34||1,86 ||92,2 || 4 || 0 || 6 || || || || || || 2
|-
| 2019-2020|| Dinamo Riga || KHL || 32 |||| 77||2,52 ||91,2 || 2 || 14 || - || -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HC Sparta Prague || Extraliga Tch. || 11 |||| 17||1,63 ||94 || 1 || 0 || 6 || || 11|| 1,83|| 93,8|| 0 || 
|-
| 2021-2022|| HC Sparta Prague || Extraliga Tch. ||  ||

Références

Voir aussi 

Joueur international tchèque de hockey sur glace
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Americans de Rochester
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du Färjestads BK
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Naissance en janvier 1987
Naissance à Strakonice
Naissance en Tchécoslovaquie